Sphaerocarpales é uma ordem de plantas avasculares pertencentes à classe Marchantiopsida da divisão Marchantiophyta (hepáticas). A ordem agrupa cerca de 20 espécies extantes validamente descritas repartidas por 3 famílias. A família Naiaditaceae é apenas conhecida do registo fóssil, sendo incerto o seu enquadramento na ordem.

Descrição e classificação
A ordem Sphaerocarpales é um pequeno agrupamento de hepáticas, com apenas cerca de 20 espécies validamente descritas, subdividido em 3 famílias: Sphaerocarpaceae, Riellaceae e Monocarpaceae, a que se junta a família extinta Naiaditaceae.

A inclusão da família Naiaditaceae é incerta, tendo esta família por vezes sido considerada como parte da ordem Haplomitriales.

Dados de moleculares recentes levaram à seguinte classificação (com a sinonímia taxonómica de acordo com a obra Collection of genus-group names in a systematic arrangement):
 †Naiaditaceae Schuster 1980 nominum invalidum
 †Naiadita lanceolata Brodie 1845
 Monocarpaceae Carr ex Schelpe 1969
 Monocarpus  Carr 1956 non Post & Kuntze 1903 [Carrpos Proskauer 1961]
 Sphaerocarpaceae Heeg 1891
 Geothallus Campbell 1896 [Geocarpus Goebel 1915 non Kinkelin 1884] (1 species)
 Sphaerocarpos Boehmer 1760 non Gmelin 1791 [Sphaerocarpus (sic) Adanson 1763] (8 ou 9 spp.)
 Riellaceae Engler 1892
 Austroriella Milne & Cargill 2013
 Riella Montagne 1852 [Duriaea Bory De St. Vincent & Montagne 1843 non Durieua Merat 1829; Maisonneuvea Trevisan 1877; Duriella Bory de St. Vincent ex Billot 1861] (cerca de 18 spp.)

Filogenia
A posição filogenética das Sphaerocarpales, determinado com base em recentes trabalhos de genética molecular, bem como as relações filogenéticas entre as diversas ordens e famílias de hepática, consta do seguinte cladograma:

Ligações externas 

  Informações sobre Riellaceae
  Imagens de Sphaerocarpos texanus
   Sphaerocarpales

Marchantiopsida
Ordens de plantas